

Patronyme 

Gravel est un patronyme fréquent au Québec. La plupart de ceux qui le portent descendent de Joseph-Massé Gravel arrivé au Québec en 1641.

 Alain Gravel (1958-), journaliste canadien, surnommé le « spécialiste des généralistes », puisqu’il a touché un peu à tout dans sa carrière ;
 Charles-Edouard Gravel (1883-1959), homme d'affaires québécois, président de la banque canadienne nationale ; 
 Elphège Gravel (1838-1904), prélat québécois, premier évêque de Nicolet ;
 Éric Gravel, réalisateur franco-canadien ; 
 François Gravel (1951-), écrivain québécois ;
 Maurice Robert Gravel, dit Mike Gravel (1930-2021), ancien sénateur démocrate de l'Alaska ;
  :
 Michel Gravel (1939-), ancien député fédéral du Québec dans la circonscription de Gamelin ;
 Michel Gravel (1936-2021), photographe québécois ;
 :
 L'abbé Pierre Gravel (1899-1977), un patriote québécois qui a participé à la vie sociale du Québec de maintes façons ;
 Pierre Gravel (1942-2003), un écrivain et philosophe québécois qui a marqué l'esthétique ;
 :
 Raymond Gravel (1929-1994), un homme politique québécois ayant représenté le Parti québécois à l'Assemblée nationale du Québec ;
 Raymond Gravel (1952-2014), un prêtre catholique et un homme politique québécois.
 Robert de Gravel (1616-1684), diplomate français sous Louis XIV ;
 Robert Gravel (1946-1996), comédien, auteur, metteur en scène et professeur québécois qui a marqué l'histoire du théâtre québécois.

Technique 

 Gravel, à la fois une pratique cycliste et le vélo (gravel bike) utilisé pour cet exercice dérivé des vélos de cyclo-cross.

Toponyme 

 Chapelle Gravel, chapelle de Château Richer au Québec.

Jeu vidéo 
 Gravel, jeu de course sorti en 2018.